Rozrywka – działalność mająca na celu dostarczenie przyjemności poprzez relaks
 Rozrywka – były wydawca czasopism szaradziarskich
 Rozrywka, Sudół Dominikański – potok w województwie małopolskim

Zobacz też 
 ATM Rozrywka
 TVP Rozrywka